Daxue kan syfta på:

 Daxue (solarperiod) – den 21:a solarperioden i kinesiska kalendern
 Dàxué – en av de ”fyra böckerna” inom konfucianismen, se Den stora läran

Se även
 Daxue Shan – flera